Открытый чемпионат Биаррица 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в городе Биарритц, Франция 5 — 11 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Юлия Гёргес (№ 74 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF Suez de Biarritz

 Цикл женских турниров ITF 2010

 Портал: Теннис

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Июль 2010 года
2010